NGC 6076-1
NGC 6076-2